«Президентский выпуск» (; расхожее сокращённое название среди коллекционеров — , то есть «Президенты») — серия из 32 стандартных почтовых марок, которая вышла в США в 1938 году, с последующей допечаткой части марок в 1939 году.

Краткое описание 
В серии, в виде изображений небольших бюстов, были представлены первые 29 американских президентов — от Джорджа Вашингтона до Калвина Кулиджа, то есть умерших на момент издания серии.

Кроме того, ещё на трёх выпущенных марках были изображены Бенджамин Франклин (½ цента), Марта Вашингтон (1½ цента) и Белый дом (4½ цента).

Марки номиналами от ½ до 50 центов были выполнены в одном цвете, специфическом для каждой миниатюры.

Рисунки марок наиболее высоких номиналов (1, 2 и 5 долларов) были чёрными на белом фоне и с цветными надписями.

Конкурс дизайна 
22 июня 1937 года Министерство финансов США объявило о национальном конкурсе  для новой серии почтовых марок, который проводился до 15 сентября 1937 года. В комитет, который должен был выбирать лучшие работы, были приглашены люди с филателистических знаниями и художественными способностями.

Первым трём лучшим дизайнерам были назначены призы на сумму 500, 300 и 200 долларов, соответственно.

Конкурс выиграла Элейн Роулинсон (Elaine Rawlinson) из Нью-Йорка, второе место занял Чарльз Бауэр (Charles Bauer) из Вест-Оринджа, штат Нью-Джерси, а третье досталось Эдвину Хойту Остину (Edwin Hoyt Austin) из , штат Нью-Йорк.

Выпущенные марки 
Номера по каталогу Скотта, номинал, изображение и дата выпуска в 1938 году.

 Скотт 803 — ½ ¢, Бенджамин Франклин — 19 мая
 Скотт 804 — 1 ¢, Джордж Вашингтон — 25 апреля
 Скотт 805 — 1½ ¢, Марта Вашингтон — 5 мая
 Скотт 806 — 2 ¢, Джон Адамс — 3 июня
 Скотт 807 — 3 ¢, Томас Джефферсон — 16 июня
 Скотт 808 — 4 ¢, Джеймс Мэдисон — 1 июля
 Скотт 809 — 4½ ¢, Белый дом — 11 июля
 Скотт 810 — 5 ¢, Джеймс Монро — 21 июля
 Скотт 811 — 6 ¢, Джон Куинси Адамс — 28 июля
 Скотт 812 — 7 ¢, Эндрю Джексон — 4 августа
 Скотт 813 — 8 ¢, Мартин Ван Бюрен — 11 августа
 Скотт 814 — 9 ¢, Уильям Генри Гаррисон — 18 августа
 Скотт 815 — 10 ¢, Джон Тайлер — 2 сентября
 Скотт 816 — 11 ¢, Джеймс Нокс Полк — 8 сентября
 Скотт 817 — 12 ¢, Закари Тейлор — 14 сентября
 Скотт 818 — 13 ¢, Миллард Филлмор — 22 сентября
 Скотт 819 — 14 ¢, Франклин Пирс — 6 октября
 Скотт 820 — 15 ¢, Джеймс Бьюкенен — 13 октября
 Скотт 821 — 16 ¢, Абрахам Линкольн — 20 октября
 Скотт 822 — 17 ¢, Эндрю Джонсон — 27 октября
 Скотт 823 — 18 ¢, Улисс Грант — 3 ноября
 Скотт 824 — 19 ¢, Резерфорд Хейз — 10 ноября
 Скотт 825 — 20 ¢, Джеймс Гарфилд — 10 ноября
 Скотт 826 — 21 ¢, Честер Артур — 22 ноября
 Скотт 827 — 22 ¢, Гровер Кливленд — 22 ноября
 Скотт 828 — 24 ¢, Бенджамин Гаррисон — 2 декабря
 Скотт 829 — 25 ¢, Уильям Мак-Кинли — 2 декабря
 Скотт 830 — 30 ¢, Теодор Рузвельт — 8 декабря
 Скотт 831 — 50 ¢, Уильям Тафт — 8 декабря
 Скотт 832 — $1, Вудро Вильсон — 29 августа
 Скотт 833 — $2, Уоррен Гардинг — 29 сентября
 Скотт 834 — $5, Калвин Кулидж — 17 ноября

Допечатка 1939 года
В 1939 году были дополнительно отпечатаны 13 рулонных марок номиналами в 1, 1½, 2, 3, 4, 4½, 5, 6 и 10 центов с теми же рисунками, что и соответствующие марки 1938 года.

Филателистическая ценность 
Многие номиналы были указаны только для того, чтобы на марках были представлены все президенты США, и совсем не обязательно соответствуют почтовым тарифам. Из-за этого одной из сложных задач, решаемых коллекционерами «Президентов», является, к примеру, поиск конверта с одной маркой номиналом в 16 центов для оплаты комбинации почтовых тарифов, действовавших в период хождения «президентских» марок. Многие из таких конвертов ещё предстоит найти: некоторые продавцы филателистических материалов на интернет-аукционе eBay с удивлением узнавали, что за простой, на первый взгляд, конверт с маркой предлагают несколько сотен долларов именно в силу того, что это как раз такой случай.

См. также

Примечания

Литература 
 Helbock R. W. Prexy Postal History. — 1988. — (La Posta Monograph Series).
 Prexy Postal History / Ed. by R. W. Helbock. — 2nd edn. — 2003. — 100 p.
 Rustad R. E. The Prexies / Ed. by L. Piszkiewicz. — Bureau Issues Association, 1994. — ISBN 0-930412-23-0. — (La Posta Monograph Series, Vol. 2).
 Scott 2007. Standard Postage Stamp Catalogue. — New York, NY, USA: Scott, 2006.

Ссылки 
 
 
 

Стандартные марки США